Skalnatá dolina (pol. Dolina Łomnicka) – dolina w Tatrach Wysokich
 Skalnatá dolina – dolinka w Tatrach Niżnych